Existen varias óperas que llevan por título Virginia, entre las que destacan las siguientes:

Referencias 

 Guía Universal de la Música Clásica. Pascual, Josep. Ed. Robinbook 2004.
 Ópera. VV. AA. Ed. Könemann Verlagsgesellschaft 1999.